Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gorka Fraile che ha battuto in finale Alexander Waske 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Irakli Labadze (semifinali)
 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Igor' Andreev (secondo turno)

 Alexander Waske (finale)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Assente
 Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2003